

Geografia dos Estados Unidos 
Laurel Canyon — área na Hollywood Hills, Los Angeles

Regiões censitárias 
Laurel (Flórida)
Laurel (Virgínia)
Laurel Bay — na Carolina do Sul

Cidades 
Laurel (Delaware)
Laurel (Indiana)
Laurel (Iowa)
Laurel (Maryland)
Laurel (Mississippi)
Laurel (Montana)
Laurel (Nebraska)
Laurel Hill — na Flórida

Outros usos 
Coroa de louros — também chamada laurel 
Laurel & Hardy — dupla de comediantes conhecidos no Brasil como "O Gordo e o Magro"
Nissan Laurel — modelo de automóvel
2865 Laurel — asteroide
Laurel Canyon (filme) — norte-americano de 2002, dirigido por Lisa Cholodenko

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema